Mamacita (Guys 'N' Dolls), een lied van Guys 'N' Dolls uit 1977
 Mamacita (VIP Allstars), een lied van VIP Allstars uit 1999
 Mamacita (Mark Medlock), een lied van Mark Medlock uit 2009
 Mamacita (Bligg), een lied van Bligg uit 2013
 Mamacita (Leafs), een lied van Leafs in samenwerking met Ramiks uit 2017
 Mamacita (Soufiane Eddyani), een lied van Soufiane Eddyani uit 2018
 Mamacita (KM), een lied van KM in samenwerking met Frenna en Jonna Fraser uit 2019
 Mamacita (Tyga, YG & Santana), een lied van Tyga, YG en Santana uit 2019
 Mamacita (The Black Eyed Peas), een lied van The Black Eyed Peas in samenwerking met Ozuna en J. Rey Soul uit 2020
 Mamacita (Loco Escrito), een lied van Loco Escrito uit 2021